Quatre-cents és un nombre natural, el quadrat de vint, que segueix al nombre 399 i precedeix al nombre 401. S'escriu 400 en el sistema de numeració àrab i CD amb xifres romanes. La seva representació binària és 110010000, la representació octal 620 i l'hexadecimal 190.
La seva factorització en nombres primers és 24 × 5² = 400.

Ocurrències del 400:
 Anys 400 i 400 aC
 S'usa a vegades com a augmentatiu del quaranta per indicar multitud

Nombres del 401 al 499 

400